O Campeonato Dinamarquês de Handebol Masculino, ou Jack and Jones Ligaen é a maior competição de handebol da Dinamarca. O campeonato é realizado anualmente sob a forma de pontos corridos contando com catorze clubes.

Clubes da edição 2013-2014

Títulos

Títulos

Títulos por clube

Por cidade

Ligações Externas

 Site oficial da liga

Handebol da Dinamarca
D